Hildén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Hilden (död 1918), finländsk arbetare och befäl i finländska inbördeskriget
 Anja Hildén
 Gunvor Hildén (född 1937), svensk journalist
 Hempo Hildén (född 1952), finlandssvensk trumslagare
 Henrik Hildén (1884–1932), finlandssvensk  författare och litteraturhistoriker
 Jack Hildén (född 1989), författare och kulturskribent
 Jens Hildén (1933–1980), sverigefinsk översättare
 Jytte Hilden (född 1942), dansk politiker, socialdemokrat, kultur- och forskningsminister
 Kaarlo Hildén (1893–1960), finländsk geograf och antropolog
 Kate Hildén (1880–1975), finländsk författare och översättare
 Olli Hildén, finländsk gitarrist och scenograf
 Sara Hildén (1905–1993), finländsk konstmecenat

Efternamn i Finland